EDRF steht für:
 Flugplatz Bad Dürkheim (ICAO-Code)
 Endothelium-derived relaxing Factor, Stickstoffmonoxid

EDRF